East Fayetteville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Fayetteville (North Carolina), im Cumberland County
 East Fayetteville (Pennsylvania), im Franklin County